Tóth László
 Tóth László (1869–1895) festő
 Tóth László (1876–1956) gépészmérnök
 Tóth László (1889–1951) író, publicista
 Tóth László (1895–1958) történész
 Tóth László (1895–1964) sakkozó, kecskeméti polgármester
 Tóth László (1900–1964) gazdálkodó, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője
 Tóth László (1902–?) biológus, az MTA tagja
 Tóth László (1910–1982) irodalomtörténész, műfordító
 Tóth László (1912–1997) püspök
 Tóth László (1914–1957) ötvenhatos forradalmár
 Tóth László (1915–1983) Kossuth-díjas mezőgazdász
 Tóth László (1920–1978) pedagógus
 Tóth László (1925–2006) karnagy, zenekar alapító
 Tóth László (1926–2009) festő
 Tóth László (1931–2022) Európa-bajnok kosárlabdázó
 Tóth László (1933) színész
 Tóth László (1933–2009) festő
 Tóth László (1936) farmakológus, orvosbotanikus
 Tóth László (1937–1992) entomológus, muzeológus
 Tóth László (1938) közlekedésmérnök
 Tóth László (1938) válogatott labdarúgó
 Tóth László (1938) sportvezető
 Tóth László (1938–2012) geológus, a Michelangelo-Pietà megrongálója
 Tóth László (1939) agrármérnök
 Tóth László (1942–2004) közgazdász
 Tóth László (1946) gépészmérnök
 Tóth László (1949) színész
 Tóth László (1949) szlovákiai magyar költő, irodalomtörténész
 Tóth László (1951) pszichológus, egyetemi tanár 
 Tóth László (1953) kajakozó
 Tóth László (1954–2012) szlovák labdarúgó
 Tóth László (1955) atléta, középtávfutó
 Tóth László (1957) festő
 Tóth László (1957) festő, alkalmazott grafikus
 Tóth László (1958–2011) politikus (Fidesz), Dunaújváros alpolgármestere
 Tóth László (1960) cselgáncsozó
 Tóth László (1960) kézilabdázó
 Tóth László (1961) matematikus
 Tóth László (1963) cselgáncsozó
 Tóth László (1967) magyar és kanadai válogatott vízilabdázó, (Tatabánya, BVSC, Donau Wien, Kanada, Alphen, Vasas)
 Tóth László (1968) magyar válogatott vízilabdázó, center (Szentes, Vasas, FTC, Bečej)
 Tóth László (1966) üzletember, fesztiváligazgató, vadászpilóta
 Tóth László (1968) kajakozó
 Tóth László (1969) labdarúgóedző
 Tóth László (1971) színész
 Tóth László (1978–2012) szlovákiai magyar kick-bokszoló
 Tóth László (1987) atléta, középtávfutó
 Tóth László (1992) ökölvívó (ESI)
 Tóth László labdarúgó-játékvezető
 Tóth László szeizmológus
 Tóth László Mikola Sándor-díjas pedagógus
 Tóth László traktoros
 Tóth László Kalocsa Városi Tanács Választmányi Bizottságának Elnökhelyettese
 Tóth László (?–2018) vajdasági magyar újságíró, tudósító
 Tóth László (2000) autóversenyző

hasonló nevűek
 Tóth B. László (1906–1981), festő
 Tóth Gy. László (1948) politológus, publicista
 B. Tóth László (1921) tekeedző, sportvezető
 B. Tóth László (1947) zenei szerkesztő, producer, műsorvezető, lemezlovas
 G. Tóth László (1912) író, költő. Írói neveː Tóth László
 G. Tóth László (1954) biológus
 S. Tóth László (1961–2017) újságíró, hírügynökségi szerkesztő
 V. Tóth László (1930–2001) festő, grafikus
 Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820) költő

Jegyzetek